Nacław ist der Name zweier Dörfer in Polen:
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Nacław (Kościan)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Nacław (Polanów) (bis 1945 Natzlaff, Landkreis Schlawe/Pommern)